Віто Петрелла (* 1965) — італійський спринтер.
 Джанлука Петрелла (* 1975) — італійський джазовий тромбоніст.
 Ерріко Петрелла (1813—1877) — італійський композитор, автор численних опер.
 Іван Петрелла (* 1969) — аргентинський соціальний теоретик.
 Клара Петрелла (1914—1987) — італійська оперна сопрано.
 Марина Петрелла (* 1954) — колишня учасниця «Червоних бригад».
 Ріккардо Петрелла (* 1941) — італійський політолог і економіст.
 Ян Петрелла (* 1974) — американський актор і лялькар.

Див. також 
 Петрелла (значення)

італійські прізвища